krzyżacy – Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, w 1198 przekształcony w rycerski (także: Zakon Krzyżacki)
 Krzyżacy 1410 – powieść Józefa Ignacego Kraszewskiego
 Krzyżacy – powieść Henryka Sienkiewicza
 Krzyżacy – film fabularny z 1960 r. w reżyserii Aleksandra Forda
 Krzyżacy – polska opera rockowa z 2010
 Krzyżacy – strategiczna gra komputerowa

Zobacz też 
 Knights of the Cross
 Zakon Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą